Вулиця Євгена Онацького (Глухів)
 Вулиця Євгена Онацького (Чернігів)

Вулиці, названі на честь людей